est un genre éteint d'amphibiens, un temnospondyle dvinosaurien appartenant à la famille des Eobrachyopidae. Il a vécu au Carbonifère supérieur et au Permien inférieur.

Ce genre est monotypique et son espèce type est .

Présentation 

Le genre Saurerpeton, créé en 1909, est considéré comme un synonyme junior dIsodectes.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Isodectes obtusus

Cladogramme

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Isodectes

Isodectes obtusus 
 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Amphibien du Carbonifère
Taxon fossile décrit en 1896
Paléontologie aux États-Unis